Karl Wolter ist der Name folgender Personen:

* Karl Wolter (Manager) (1879–??), deutscher Manager
 Karl Wolter (Fußballspieler) (1894–1959), deutscher Fußballspieler